

Подлесе-Дуже — село в гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе-Дуже — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства